Alois hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Astronomía
(3045) Alois, asteroide

Personas
Alois Alzheimer
Alois Andritzki
Alois Brunner, militar austriaco
Alois Dichtl
Alois Düll, escultor
Alois Eliáš
Alois Estermann
Alois Haas
Alois Hába, compositor checo, conocido por sus composiciones microtonales
Alois Hanslian
Alois Hudal
Alois Kaňkovský, ciclista
Alois Lexa von Aehrenthal
Alois Löser
Alois Lunzer, pintor
Alois Patzak, botánico austríaco
Alois Pfeiffer, sindicalista
Alois Richard Nykl
Alois Riegl, uno de los fundadores de la crítica de arte como disciplina autónoma.
Alois Riehl, filósofo
Alois Spichtig
Bernd Alois Zimmermann, compositor alemán 
Jan Alois Hanke, historiador
Josef Alois Poech, botánico
Joseph Alois Schumpeter